El Torneig de Metz 2010, oficialment conegut com a Open de Moselle 2010, és un esdeveniment de tennis masculí disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La 8a edició del torneig es va celebrar entre el 18 i el 26 de setembre del 2010 al Arènes de Metz de Metz, França.

El tennista jamaicà Dustin Brown va aconseguir el primer títol de la seva carrera amb la victòria en la final de dobles masculins.

Quadre individual masculí

Quadre doble masculí

Enllaços externs 
 Quadre individual masculí 
 Quadre doble masculí 

2010
ATP World Tour 2010